Карл Паукер:
 Паукер, Карл Егорович (1820—1883) — филолог, латинист.
 Паукер, Карл Викторович (1893—1937) — деятель советских спецслужб; в 1920-30-е гг. — начальник охраны Сталина. Примечания